2008 TC3 — метеорит, що увійшов в атмосферу Землі 7 жовтня 2008
 TC3 International Series — стара назва міжнародних  .
 Tactical Combat Casualty Care — стандарт допомоги в бойових умовах.
 Ford Taunus TC3 — третє покоління ряду західнонімецьких сімейних легкових автомобілів малого та середнього літражу.